Перша сіяна Вірджинія Рузічі виграла титул і $24000, у фіналі перемігши сьому сіяну Гелену Сукову з рахунком 6–2, 6–0.

Сіяні гравчині 
Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло. Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Вірджинія Рузічі (переможниця)
  Кеті Ріналді (півфінал)
  Зіна Гаррісон (3-тє коло)
  Бонні Гадушек (півфінал)
  Пем Кеселі (2-ге коло)
  Джоанн Расселл (2-ге коло)
  Гелена Сукова (фінал)
  Лі Док Хі (тенісистка) (чвертьфінал)
  Катрін Танв'є (3-тє коло)
  Іванна Мадруга-Оссес (3-тє коло)
  Діанне Фромгольтц (чвертьфінал)
  Ліса Бондер-Крейсс (3-тє коло)
  Сьюзен Маскарін (чвертьфінал)
  Лей-Енн Томпсон (2-ге коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 

U.S. Clay Court Championships
U.S. Clay Court Championships 1982